Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2007 () прошёл в городе Аомори (Япония) с 17 по 25 марта 2007 года. Турнир прошёл в 29-й раз. Япония приняла женский чемпионат мира в 1-й раз. В Аомори турнир прошёл в 1-й раз.

Впервые чемпионат прошёл не в Европе и не в Северной Америке.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2006 года, а также сборные Канады, США, Китая и Японии (Китай и Япония получили квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2006).

Чемпионом мира стала (в 14-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Дании со счётом 8:4. Третье место заняла сборная Шотландии, 4-е место — сборная США.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Чехии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «системе розыгрыша с выбыванием Пейджа» (): сначала 1-я команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет с победителем игры 3-й и 4-й команды за выход в финал. Общее 4-е место занимает проигравший в четвертьфинале 3-й и 4-й команд, общее 3-е — проигравший в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2007

2007
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Спорт в Японии в 2007 году
2007 год в кёрлинге
Март 2007 года
Чемпионаты мира в Японии
Международные спортивные соревнования в Аомори